ZGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glasgow Scotrail (Regno Unito).